Клайнмахнов () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк. Занимает площадь 11,91 км². Официальный код — 12 0 69 304.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга